Perreau bezeichnet:

 Automobiles Perreau, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Perreau ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Perreau (1866–1952), französischer Politiker
 Gigi Perreau (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathalie Perreau († 1993), französische Schriftstellerin